Фе, Антуан Лоран Аполлинер

 FEE (Foundation for Economic Education) — американский НИИ «Фонд экономического образования»